Sieheniowszczyzna (obwód brzeski)
 Sieheniowszczyzna (obwód grodzieński)